I risultati completi del motomondiale 1980 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
Classifica piloti

Classe 350
Classifica piloti

Classe 250
Classifica piloti

Classe 125
Classifica piloti

Classe 50
Classifica piloti

Classe sidecar 
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1980